Ivo Babuška – matematico ceco naturalizzato statunitense
 36060 Babuška – asteroide della fascia principale